La Primera División 1947 è stata la diciassettesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la diciassettesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1947 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1947
Campionato argentino di calcio